La línea 705 es una línea de transporte suburbano del Sistema de Transporte Metropolitano, que une Montevideo y Canelones específicamente la Terminal Baltasar Brum en el centro de Montevideo, con Pinar Norte. También cuenta con una variante que es la línea 7E5, la cual llega hasta Colinas de Solymar. La ida es Pinar Norte / Colinas de Solymar y vuelta Montevideo.

Recorridos

Ida hacia Pinar Norte 
 Terminal Baltasar Brum
 Galicia
 Julio Herrera y Obes
 Paysandú
 República
 Democracia
 Daniel Muñoz
 Cufré
 Miguelete
 Juan R. Gómez
 Presidente Berro
 Av. 8 de Octubre
 Veracierto
 Cno. Carrasco
 Ruta 101
 INGRESO A AEROPUERTO
 Ruta 101
 Av. Calcagno
 Av. Giannattasio
 Av. Horacio García Lagos
 Transversal
 Tuyutí
 Indiana
 Venezuela
 Av. Costanera
 Av. G. Pérez Butler, hasta Ruta Interbalnearia
 PINAR NORTE

Ida hacia Colinas de Solymar 
 Ruta anterior
 Av. G. Pérez Butler
 Ruta Interbalnearia
 Aconcagua
 Rocallosas
 Everest, hasta Ruta Interbalnearia, terminal.

Vuelta desde Colinas de Solymar 
 Everest
 Rocallosas
 Aconcagua
 Ruta Interbalnearia
 Av. G Pérez Butler
 Av. Costanera
 Venezuela
 Indiana
 Tuyuti
 Transversal
 Av. Horacio García Lagos
 Av. Ing. Luis Giannattasio
 Av. Calcagno
 Ruta 101
 INGRESO A AEROPUERTO
 Ruta 101
 Cno. Carrasco
 Hipólito Yrigoyen
 Isidoro Larraya
 Veracierto
 Av. 8 de Octubre
 Avelino Miranda
 Goes
 Juan Paullier
 Dr. Salvador Ferrer Serra
 Martín C. Martínez
 Avda. Uruguay
 Ciudadela
 Paysandú
 Andes
 Terminal Baltasar Brum

Barrios servidos 

705 y 7E5 recorren los siguientes puntos de Montevideo y Canelones: Centro, Cordón, Tres Cruces, La Blanqueada, Unión, Curva de Maroñas, Barrio Ideal, Malvín Norte, La Cruz de Carrasco, Carrasco Norte, Paso Carrasco, Parque Rooselvelt, Aeropuerto Internacional de Carrasco, San José de Carrasco, Lagomar, Solymar, Pinar, Colinas de Solymar.

Frecuencia 

 1 unidad cada hora los días hábiles hasta 19:30.
 1 unidad cada 2 horas los sábados hasta 20:30.
 1 unidad cada 2 horas los domingos hasta 19:30.

Referencias 

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo

Enlaces externos 

 https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa en línea oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.